Das ASB Classic 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 5. bis zum 10. Januar 2015 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Ana Ivanović im Einzel und die Paarung Sharon Fichman/Maria Sanchez im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Auckland